Erzberg heißen folgende geographischen Objekte: 

 Erzberg (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erzberg (Gemeinde Bad St. Leonhard), Katastralgemeinde von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten
Berge und Bergwerke:
 Erzberg, Steiermark, Österreich
 Erzberg (Lech), Vorarlberg, Österreich
 Bleiberger Erzberg, Kärnten, Österreich
 Hüttenberger Erzberg, Kärnten, Österreich
 Erzberg (Namibia), in den Erosbergen, Namibia

Erzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Eibel Erzberg (* 1953), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ersberg
 Ertsberg 
 Erzberger
 Erzbergwerk
 Erzeberg